Osoby o tym nazwisku:
 Alajos Gaál – węgierski zapaśnik 
 István Gaál – węgierski reżyser, scenarzysta i montażysta filmowy
 Károly Gaál – węgierski zapaśnik, olimpijczyk

Zobacz też:
 Gaal